Чемпионат Европы по ралли — (European Rally Championship или ERC) континентальный чемпионат (Европа) по ралли. Организован Международной федерацией автоспорта (ФИА).

История 
Чемпионат Европы по ралли впервые состоялся в 1953 году и быстро стал одним из самых престижных раллийных турниров мира. Тем не менее, с появлением международного чемпионата мира по ралли для производителей в 1970 году, а затем чемпионата мира по ралли в 1973-м — статус европейского первенства снизился. Большая часть самых престижных Ралли, которые ранее входили в календарь чемпионата Европы, стали этапами именно этих международных соревнований: Ралли Монте-Карло, Ралли Швеции, Ралли Сан-Ремо, Ралли Греции, Ралли Финляндии ("Ралли 1000 озёр"), Ралли Великобритании ("RAC") и некоторые другие. В 1968-69 годах часть этапов шла в личный зачёт пилотов, а другая часть - в зачёт производителей. 

В середине 70-ых годов также началось значительное увеличение количества этапов и на протяжении многих лет в календаре чемпионата Европы их было около 40 штук. А с 1974 года этапам стали присваивать коэффициенты, в зависимости от престижа гонки (1, 2, 3 или 4), число на которое умножаются очки полученные в ралли. Из-за этого подсчет очков в чемпионате и удобство наблюдения за ним для болельщиков существенно снизилось. Изменение коэффициентов на 2, 5, 10 и 20 также не улучшило ситуацию. Таким образом считалось, что чемпионат Европы удобен лишь для организаторов, но не для пилотов, команд и болельщиков.

Реорганизация чемпионата Европы прошла в 2004 году, когда в календаре остались лишь те этапы, коэффициент которых ранее равнялся 20. Остальные же этапы были распределены по региональным «Европейским кубкам ралли». Теперь в календаре чемпионата 10-12 этапов, что во многом увеличило количество и уровень участвующих в нём пилотов и команд. С 2007 в зачете чемпионата участвуют только пилоты подавшие заявку на весь сезон.

По состоянию на 2022 год только два чемпиона Европы позже смогли завоевать также и чемпионский титул в международном первенстве - Вальтер Рёрль и Мики Биазьон. А француз Бернар Дарниш и поляк Каетан Каетанович стали единственными победителями европейского чемпионата, которые смогли защитить свой титул.

Список чемпионов

1953-1972

1973-1990

1991-2000

2001-2010

2011 — н.в.

Пилоты

См. также 
 Чемпионат мира по ралли
 WRC-2
 WRC-3
 JWRC
 Международный чемпионат по ралли для производителей
 Intercontinental Rally Challenge

Ссылки 
 Официальный сайт
 Новости чемпионата Европы по ралли на русском

Примечания 

Ралли
Раллийные турниры